Stati Uniti d'America
 Tompkins – township della Contea di Jackson, Michigan
 Tompkins – città della Contea di Delaware, New York

 Persone
 Peter Tompkins – agente segreto, storico e saggista statunitense